Батанин (Батанина)

Известные носители фамилии

Батанин 
 Батанин, Юрий Анатольевич (1952—2019) — советский и российский режиссёр и мультипликатор.

Батанина 
 Батанина, Елена Владимировна — кандидат биологических наук, эколог